Faimes is een plaats en gemeente in het arrondissement Borgworm, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 3500 inwoners.

Kernen
De gemeente kwam op 1 januari 1971 tot stand door de samenvoeging van de vroegere gemeenten Borlez, Celles en Les Waleffes. Op 1 januari 1977 werden ook de gemeenten Aineffe en Viemme aangehecht bij Faimes. De naam is ontleend aan het gehucht Faimes, een gehucht van Celles.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 Bronnen:  1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.beDe zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Trivia
Sint-Madelberta is de patroonheilige van Faimes.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Faimes

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)